Roubicek ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Roubicek (1913–1990), österreichischer Ingenieur und Studentenhistoriker

Siehe auch:
 Roubiczek